Westerlo (België)
 Westerlo (deelgemeente)
 KVC Westerlo, voetbalclub
 Kanton Westerlo
 Westerlo (Verenigde Staten)